Daria Paszek, polska siatkarka
 Izabela Fietkiewicz-Paszek, polska poetka
 Kazimierz Paszek, polski polityk, poseł na Sejm
 Rudolf Paszek, polski nauczyciel, działacz polskiej mniejszości w Czechosłowacji
 Tamira Paszek, austriacka tenisistka

Polskie nazwiska